Froilán Tiberio Casas Ortíz (Chiquinquirá, Boyacá, Colombia, 21 de mayo de 1948) es un religioso católico, teólogo, filósofo, científico y profesor colombiano. Ordenado en 1972 para Arquidiócesis de Tunja.
En esta sede ha sido donde ha ejercido todo su ministerio sacerdotal.
Actualmente desde el 21 de abril de 2012, es el 4º Obispo de Neiva.

Biografía 

Nacido el 21 de mayo de 1948, en el municipio colombiano de Chiquinquirá (Boyacá).
Al descubrir su vocación religiosa, entró al Seminario Conciliar de Tunja, en el que hizo su formación eclesiástica, filosófica y teológica. Finalmente fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Tunja, el día 9 de diciembre de 1972, por el entonces arzobispo metropolitano Mons. Augusto Trujillo Arango(†).

Después de su ordenación pudo viajar hacia Italia para poder seguir completando sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo una licenciatura en Teología dogmática.
Luego regreso a su país y se licenció en Filosofía y Ciencias religiosas por la Universidad Santo Tomás y se doctoró en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana; ambas en la ciudad de Bogotá.

En el episcopado de Tunja, cabe destacar que ha ejercido su ministerio pastoral como: Profesor en el Seminario (1979-1999); Capellán del Servicio Nacional de Aprendizaje (1981-1995); Párroco de la Iglesia de Santa Bárbara (1986-1996) y de la Ermita de San Laureano (1997-2002); Capellán de la comunidad religiosa Foyer de Charité "San Pablo" en Bucaramanga (2003-2008); Formador del Seminario Mayor (2009-2010); Vicario de Religiosos de la Arquidiócesis (2010) y Rector del Seminario Mayor en 2011.

Obispo 

El 4 de febrero de 2012, Su Santidad el Papa Benedicto XVI lo nombró como nuevo Obispo de la Diócesis de Neiva, sucediendo a Mons. Ramón Darío Molina Jaramillo que presentó su renuncia por motivos de edad.

Recibió la consagración episcopal el 24 de marzo, a manos de su consagrante principal: el entonces Nuncio Apostólico en el país Mons. Aldo Cavalli; y de sus co-consagrantes: el Arzobispo Metropolitano de Tunja Mons. Luis Augusto Castro Quiroga y el Obispo de Palmira Mons. Edgar de Jesús García Gil.

Tomó posesión oficial de su cargo, el día 21 de abril del mismo año, durante una eucaristía celebrada en la catedral metropolitana.

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía
 Ficha en Gcatholic.org 
 Ficha en catholic-hierarchy.org 
 Noticias en La Nación (Colombia)
 Sitio Web Oficial de la Diócesis de Neiva
 Nombramiento en la Oficina de prensa de la Santa Sede 

Nacidos en Chiquinquirá
Diócesis de Neiva
Obispos de Colombia
Obispos nombrados por Benedicto XVI
Sacerdotes católicos de Colombia
Teólogos católicos
Teólogos de Colombia
Filósofos católicos
Filósofos de Colombia
Profesores de Colombia
Científicos católicos
Científicos cristianos
Científicos de Colombia
Alumnado de la Pontificia Universidad Gregoriana
Alumnado de la Universidad Santo Tomás (Colombia)
Alumnado de la Pontificia Universidad Javeriana
Activistas provida de Colombia